Вашты — топоним.

 Вашты (озеро) — озеро в Свердловской области.
 Вашты (посёлок) — посёлок у южного берега одноимённого озера.